Als Tribulaunhütte werden zwei Schutzhütten in den Alpen bezeichnet:
Tribulaunhütte (Italien), in Südtirol oberhalb des Pflerschtales
Tribulaunhütte (Österreich), in Tirol oberhalb des Gschnitztales